

Codici
 HUW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Humaitá (Brasile)
 huw – codice ISO 639-3 della lingua hukumina

Onomastica
 Huw – forma gallese del nome proprio di persona italiano Ugo